

Codici 
 AU – codice vettore IATA di Austral Lineas Aereas-Cielos del Sur
 AU – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Australia

Informatica 
 .au – dominio di primo livello dell'Australia
 au – formato di file audio 
 AU Lab – applicativo per macOS

Sigle 
 AU (allievo ufficiale) – grado militare
 AU (Amministratore Unico)
 AU (astronomical unit, unità astronomica) – unità di misura
 AU (Audio Units) – architettura a plug-in per macOS
 AU (Azione Universitaria) – movimento studentesco universitario italiano
 AU (o, più spesso, AV) – in numismatica, "oro" (dal latino aurum) o simbolo indicante lo stato di conservazione corrispondente a "splendido"
 Au – simbolo chimico dell'oro (dal latino aurum)

Geografia

Austria

Comuni 
 Au – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)
 Au am Leithaberge – comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)

Frazioni 
 Au – frazione di Bad Wimsbach-Neydharting, comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)
 Au – frazione di Ernstbrunn, comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)
 Au – frazione di Kremsmünster, comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Au o Au an der Donau – frazione di Naarn im Machlande, comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Au – frazione di Obertrum am See, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Au – frazione di Sankt Roman, comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)
 Au – frazione di Schildorn, comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)
 Au – frazione di Strengberg, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Au – frazione di Unterach am Attersee, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Au am Kraking – frazione di Pressbaum, città nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria)
 Au bei Turnau – frazione di Turnau, città nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Francia 
 Au – antico nome tedesco di Lauw, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Au – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Au am Rhein – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Au in der Hallertau – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Ex comuni e frazioni 
 Au – frazione di Altdorf bei Nürnberg, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Au – frazione di Bad Grönenbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Au – ex comune ora frazione di Berchtesgaden, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Au – ex comune ora frazione di Illertissen, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Au – ex comune ora frazione di Monaco di Baviera, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Au – frazione di Münchsmünster, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Au – frazione di Ramsau bei Berchtesgaden, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Au – frazione di Windeck, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Au am Aign – frazione di Reichertshofen, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Au am Inn – frazione di Gars am Inn, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Au vorm Wald – frazione di Hunderdorf, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Svizzera 
 Au – comune nel distretto di Rheintal (Canton San Gallo)
 Au – ex comune ora frazione di Fischingen, comune nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia)
 Au – frazione di Wädenswil, città nel distretto di Horgen (Canton Zurigo)

Persone 
 Alfred Au (1898 – 1986) – calciatore tedesco
 Cindy Au (n. 1979) – attrice e cantante hongkonghese
 Stephanie Au (n. 1992) – nuotatrice hongkonghese
 Wai Lun Au (n. 1971) – ex giocatore di calcio a 5 hongkonghese

 Annemarie in der Au (Annemarie Westphal, 1924 – 1998) – scrittrice, poetessa e giornalista tedesca

Trasporti 
 AU – antica targa automobilistica della provincia di Apuania (oggi provincia di Massa Carrara) dal 1939 al 1949

Altro 
 Au – operatore telefonico giapponese 
 AU – album dei The Troggs del 1990
 AU – termine usato nelle fandom per indicare fiction che si svolgono in ambientazioni differenti dalla continuity
 Lingua au (codice ISO 639-3 avt)
 AU – gruppo pop sperimentale

Altri progetti